Базіль Болі — колишній французький футболіст івуарійського походження, що грав на позиції захисника.
 Віллі Болі — французький футболіст, захисник португальського клубу «Брага».
 Яннік Болі — кот-д'івуарійський футболіст, нападник клубу «Анжи».
Прізвища